Градишће може бити:

 Бургенланд, држава Аустрије
 Градишће (Зеница), насеље у општини Зеница, Федерација БиХ, БиХ
 Градишће (Генералски Стол), насеље у општини Генералски Стол, Хрватска
 Градишће (Жмињ), насеље у општини Жмињ, Хрватска
 Градишће (Видем), насеље у општини Видем, Словенија

Види још 
 Градишче